Прочко Игнатий Степанович ( — ) — советский военный деятель, генерал-лейтенант артиллерии (02.03.1944), член-корреспондент Академии артиллерийских наук (14.04.1947),  (1940).

Биография 
Родился 14 (27) января 1903 года в селе Новоспасовка Мариупольского уезда Екатеринославской губернии (ныне — село Осипенко Запорожской области, Украина).

С 1917 года работал в хозяйстве отца в селе Новоспасовка.

С августа 1924 года — заместитель председателя Новоспасовского сельсовета Бердянского уезда Екатеринославской губернии.

В Красной армии с ноября 1925 года в 9-м конном артиллерийском дивизионе Украинского военного округа: красноармеец; с января 1926 года — курсант учебной батареи; с октября 1926 года — старшина батареи.

В 1926 году окончил полковую школу младшего командного состава.

С октября 1928 года — секретарь бюро ВЛКСМ дивизиона; с октября 1929 года — политрук батареи

В 1930 году сдал экстерном экзамены за нормальную артиллерийскую школу при Киевской артиллерийской школе.

В марте-мае 1931 года — слушатель Ленинградских артиллерийских курсов усовершенствования командного состава связи.

С мая 1931 года — начальник связи 9-го конного артиллерийского дивизиона Украинского военного округа.

С октября 1931 года — начальник связи 9-го конного артиллерийского полка 9-й Крымской дивизии Украинского военного округа.

С декабря 1933 года по 1938 год — слушатель Артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского.

С июня 1938 года — военный комиссар командного факультета Артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского.

В 1939 году было присвоено учёное звание доцента.

В феврале-апреле 1940 года — военный комиссар артиллерийского управления 15-й армии. Участник советско-финской войны.

С апреля 1940 года — военный комиссар управления артиллерийского снабжения Архангельского военного округа.

С июля 1940 года — военный комиссар, а с августа 1940 года — заместитель начальника командного факультета Артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского по политической части.

В 1940 году присвоена учёная степень кандидата военных наук на основании защиты диссертации на тему «Краткий очерк развития и боевого применения артиллерии».

С июля 1941 года — военный комиссар Главного управления начальника артиллерии Красной армии.

С октября 1942 года — заместитель командующего артиллерией Красной армии по политической части.

С 6 декабря 1942 года — генерал-майор артиллерии.

С апреля 1943 года — член Военного совета при командующем артиллерией Красной армии.

С 2 марта 1944 года — генерал-лейтенант артиллерии.

18 ноября 1944 года награждён орденом Кутузова I степени

С июня 1946 года — заместитель командующего артиллерией по политической части, член военного совета артиллерии Резерва Верховного Главного Командования.

Постановлением Совета министров СССР № 1538-685 от 10 июля 1946 года была учреждена Академия артиллерийских наук. Согласно этому постановлению Прочко вошёл в состав оргбюро по организации Академии, а 14 апреля 1947 года — избран членом-корреспондентом ААН по отделению № 7 (отделение истории артиллерии).

С июня 1950 года — в Артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского: заместитель начальника кафедры оперативно-тактической подготовки; с сентября 1951 года — начальник факультета реактивного (ракетного) вооружения; с ноября 1953 года — начальник баллистического факультета.

С апреля 1956 года — помощник председателя Артиллерийского комитета по полигонам и научно-исследовательским институтам Главного артиллерийского управления.

Игнатий Степанович курировал работы по организации испытаний и пусков баллистических ракет, а также артиллерийских стрельб на полигонах
Министерства обороны СССР.

С февраля 1957 года — в запасе по болезни.

Являлся депутатом Верховного совета РСФСР 2-го созыва от Курской области.

Скончался 5 апреля 1971 года.

Похоронен он в Москве, на Ваганьковском кладбище (уч. № 2).

Награды 
Советские:
 два ордена Ленина (17.11.1945, 17.05.1951)
 три ордена Красного Знамени (16.05.1944, 06.11.1945, 30.12.1956)
 орден Кутузова 1-й степени  (18.11.1944)
 два ордена Красной Звезды (08.10.1942, 03.11.1944)
 орден «Знак Почёта»(22.02.1938)
 медали СССР
Иностранные:
 Орден «Крест Грюнвальда» I степени ПНР, (1945)

Написанные книги 
Автор более 20-ти книг и брошюр по вопросам артиллерийской тактики и истории артиллерии: «Артиллерия — бог войны» (1943), «Артиллерия в боях за Родину» (М.: Воениздат, 1957), «История развития артиллерии. С древнейших времён до конца XIX века» (М. Военное издательство Министерства обороны СССР, 1957). Писал много мемуаров и статей для журнала Огонёк.

Семейное положение 
Жена - Ростовская Клавдия Ивановна (1911-1968). Дети - Прочко Виолетта Игнатьевна (1936-2009) и Прочко Евгений Игнатьевич (1938-2009). Также в военное время семья приняла к себе троих девочек-подростков.

Примечания

Ссылки 
 Прочко И.С. (о нём)// «Космический мемориал».
 -ген.лейт -Прочко Игнатий Степанович

Литература 
 использована биография И.С. Прочко обнародованная в книге В.И. Ивкина "Академия Артиллерийских наук Министерства вооружённых сил СССР. 1946 - 1953 гг. (Краткая история, документы и материалы).
 
Члены-корреспонденты Академии артиллерийских наук
Родившиеся в Мариупольском уезде
Родившиеся в Бердянском районе
Артиллеристы СССР
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Члены КПСС
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого 
Преподаватели Военной академии РВСН имени Петра Великого 
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Политработники Великой Отечественной войны 
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Участники советско-японской войны (СССР)
Похороненные на Ваганьковском кладбище